Evenken
 Evenks
 Toengoezische talen
 Toengoezische volkeren